Il singolare del Malaysian Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Janko Tipsarević era il detentore del torneo, ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Juan Mónaco ha sconfitto Julien Benneteau con il punteggio 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  David Ferrer (semifinale)
  Juan Mónaco (campione)
  Kei Nishikori (semifinale)
  Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)

 Feliciano López (secondo turno)
 Pablo Andújar (primo turno)
 Julien Benneteau (finale)
 Jürgen Melzer (primo turno, ritirato)

Qualificati

  Dominic Inglot (primo turno)
  Michael Yani (secondo turno)

 Riccardo Ghedin (primo turno)
 Julian Knowle (primo turno)

Lucky Loser
  Sanam Singh (primo turno)

Wildcard

  Philip Davydenko (primo turno)
  Ariez Elyaas Deen Heshaam (primo turno)

 Jimmy Wang (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Malaysian Open 2012
ATP World Tour 2012